Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2017 () проводился с 21 по 29 января 2017 года в городе  (провинция Британская Колумбия) на аренах Archie Browning Sports Centre и Esquimalt Curling Club среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 68-й раз для юниоров-мужчин, в 47-й раз для юниоров-женщин, в 10-й раз в провинции Британская Колумбия и впервые в Эскуаймолте.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском турнире принимали участие 13 команд (не была представлена команда территории Юкон), а в женском турнире — 14 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (команда, которую возглавлял скип Tyler Tardi, стала чемпионом впервые), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Matthew Hall). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Tanner Horgan).

В женском турнире чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (команда, которую возглавляла скип Kristen Streifel, стала чемпионом впервые), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Hailey Armstrong). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Krysta Burns).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, победитель полуфинала встречается в финале с 1-й командой.

Команды, занявшие на первой стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Время начала матчей указано по UTC-5.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 

Группа A

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 

Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в тай-брейк за выход с 4-го места во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

Тай-брейки 
Группа A

Группа B

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии
Ранжирование — по общему количеству побед (кроме тай-брейков), с учётом всех матчей команды на групповом этапе

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии
«W:L, L:W» — результат матча Манитоба—Юкон в источнике не указан, но по контексту видно, что победила Манитоба
Ранжирование — по общему количеству побед, с учётом всех матчей команды на групповом этапе

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Nicholas Rabl ()
 Среди женщин: Camille Boisvert ()

 Приз за честную игру (Balance Plus Fair Play Awards)

По результатам голосования официальных представителей () определяется среди мужских и женских команд игрок на каждой позиции, а также тренер.

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Paul Tardi ()
 Среди тренеров женских команд: Pat Quilty ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования event officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Brooks Roche ()
 Среди женщин: Michelle Taylor ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Канады 2017 (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в Канаде в 2017 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Январь 2017 года